The Far Side – komiks
 Far Side – program badania przestrzeni kosmicznej